Union Mills ist der Name mehrerer Orte

auf der Isle of Man:
  Union Mills (Isle of Man)

in den Vereinigten Staaten:
 Union Mills (Indiana)
 Union Mills (Iowa)
 Union Mills (Kalifornien)
 Union Mills (Kentucky)
 Union Mills (Maryland)
 Union Mills (New Jersey)
 Union Mills (New York)
 Union Mills (North Carolina)
 Union Mills (Oregon)
 Union Mills (Pennsylvania)
 Union Mills (Virginia)
 Union Mills (West Virginia)